Sophienhof – frazione del comune tedesco di Ducherow
 Sophienhof (oggi Sobiemierz) – frazione della città polacca di Kołobrzeg